Panopea kan syfta på:

Panopea – en grekisk havsnymf
Panopea (djur) – ett släkte av musslor

Astronomi 
70 Panopaea – en asteroid